Правило пяти (шахматы) — правило оценки выигрышности шахматной партии с ладейным окончанием.
 Правило пяти (C++) — правило создания особых членов-функций пользовательских типов данных в языке программирования C++11.
 Правило пяти Липинского — эмпирическое правило в фармакологии.

См. также 
 Правило пяти секунд